Аршавский — фамилия; имеет женскую форму Аршавская.
 Аршавский, Артур Джейкоб (более известен под псевдонимом А́рти Шо́у; 1910—2004) — американский джазовый кларнетист, дирижёр, композитор и писатель.
 Аршавский, Виктор Вульфович (род. 1933) — российский и латвийский психофизиолог.

Аршавская 
 Аршавская, Яна Анатольевна (род. 1975) — российская актриса театра и кино, чемпион мира по арт-фехтованию (2012).

См. также 
 Особняк Аршавского — здание в Киеве, памятник архитектуры местного значения.